Монтана може да се отнася за:

 Монтана – областен град в България;
 Монтана – община в България;
 Монтана – област в България;
 Монтана – щат в САЩ;
 Монтана – община в кантон Вале, Швейцария;
 Монтана – връх в Антарктида.
 ПФК Монтана (Монтана) – елитен български футболен отбор от едноименният град, участник в първа професионална лига.